Das Adjektiv awarisch bezieht sich auf:

 Awaren, ein mittelalterliches Steppen- und Reitervolk 
 Awarische Sprache (Steppenvolk), die Sprache dieses Steppenvolks
 Awaren (Kaukasus), ein ostkaukasisches Volk
 Awarische Sprache (Kaukasus), die Sprache dieses ostkaukasischen Volkes